У даному списку представлені іноземні футболісти, які коли-небудь виступали за футбольний клуб «Дніпро» (Дніпро).

Див. також 

 Список легіонерів ФК «Ворскла» (Полтава)
 Список легіонерів «Динамо» (Київ)
 Список легіонерів «Зорі» (Луганськ)
 Список легіонерів «Зірка» (Кропивницький)
 Список легіонерів ФК «Карпати»
 Список легіонерів «Чорноморця» (Одеса)
 Список легіонерів «Шахтаря» (Донецьк)

Посилання 
 Всі легіонери ФК Дніпро (allplayers.in.ua)
Дніпро (Дніпро)
Списки футболістів за клубом